

Cucina

 Gordita: pietanza messicana simile alla tigella

Musica

 Gordita : brano di Shakira dell'album Sale el sol